Alice Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alice Peak (Valdez-Cordova Census Area, Alaska)
 Alice Peak (Wrangell Borough, Alaska)